De Blokken (Baflo), een villaboerderij nabij Baflo
De Blokken (landgoed), een landgoed bij Baarle-Hertog
De Blokken (Friesland), een woonkern in Súdwest-Fryslân
De Blokken (bos), een bosgebied bij Remmerden